Cirignano ima više značenja:
 Cirignano, Benevento
 Cirignano, Firenze